

Persone 
 Ben Haddou – politico danese
 Frédéric Haddou – attore francese
 Moulay Haddou – ex calciatore algerino, difensore
 Nadir Haddou – ciclista francese su strada
 Saïd Haddou – ex ciclista francese

Altro 
 Ait-Ben-Haddou – antica città fortificata del Marocco
 Ait Haddou Youssef – centro abitato e comune rurale del Marocco